Izon steht für:
 Izon (Sprache), eine Sprache in Nigeria
 eine andere Bezeichnung für das Volk der Ijaw in Nigeria
 Izon (Gironde), französische Gemeinde im Département Gironde
 Izon-la-Bruisse, französische Gemeinde im Département Drôme

Izon ist der Familienname von
 David Izon (* 1968), nigerianischer Boxer